Вайсбанд — фамилия.

Известные носители 
 Вайсбанд, Давид Семёнович  (1906—1997) — советский военачальник, полковник, один из немногих офицеров в CCCР награждённых орденом Кутузова I степени не имея при этом генеральского звания.
 Вайсбанд, Марина (род. 1987) — немецкий политик. С мая 2011 по апрель 2012 года была политическим директором Пиратской партии Германии.